Катер-тральщик «Инженер Минчев» () — это один из тральщиков военно-морского флота Болгарии во время второй мировой войны.

История 
Судно было заложено и построено в 1942 году на Варненской судостроительной верфи по заказу правительства Болгарии под наименованием "служебен моторен кораб «Инженер Минчев»". После постройки и спуска на воду, оно было мобилизовано в состав Черноморского флота Болгарии и использовалось в качестве патрульного катера.

После присоединения Болгарии к Антигитлеровской коалиции в сентябре 1944 года, катер был оснащён минным тралом, переклассифицирован в катер-тральщик, перемещён на Дунай и включён в состав болгарской Дунайской военной флотилии. Он участвовал в разминировании русла реки Дунай.

В 1946 году на совещании министров иностранных дел СССР, США, Англии и Франции в Париже были озвучены предварительные условия мирного договора с Болгарией, которые предусматривали сокращение болгарского военно-морского флота (уменьшение численности личного состава, количества кораблей и судов и их общего тоннажа). В результате, «Инженер Минчев» был выведен из состава ВМС Болгарии.

Описание 
«Инженер Минчев» представлял собой катер длиной 18 метров с дизельным двигателем иностранного производства, оснащённый контактным минным тралом.

Примечания

Литература и источники 
 Георги Антонов. Българският военноморски флот през Отечествената война 1944—1945 г., Варна, издателство «Георги Бакалов», 1985.
 Илия Тодоров. Българските военни кораби 1879—2002. София, издателство «Еър Груп 2000» ООД, 2003.

Тральщики Болгарии